Hengxiang Cycling Team is een wielerploeg die een Chinese licentie heeft. De ploeg bestaat sinds 2011. Hengxiang Cycling Team komt uit in de continentale circuits van de UCI. Yue Wang is de manager van de ploeg.

Bekende renners 
  Li Fuyu (2012-2013)

Samenstellingen

2014

2013

Externe link 
 Officiële website

Chinese wielerploeg